La saison 1946-1947 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1946-1947

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le FCB: Football Club Blidéen.
Le GSA: Gallia Sports d'Alger.
Le GSO: Groupement Sportif Orléansville.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
L'OHD: Olympique d'Hussein-Dey.
Le RSA: Red Star Algérois.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
L'RCMC: Racing Club Maison-Carrée.
Le USOM: Union Sportive Ouest Mitidja.
Le USB: Union Sportive Blida.
 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Division Honneur

Calendriers de la Première Division 
la Première Division représente le  niveau de la Ligue d'Alger de Football Association
 Les clubs qui la constituent sont 10 :
L'ASM: Association Sportive Montpensier.
L'ASTA: Association Sportive Trèfle-Alger.
L'OM: Olympique Marengo.
L'OR: Olympique Rouiba.
L'OTO: Olympique Tizi-Ouzou.
L'RASA: Raring Association Sports Algéroise.
L'SAB: Stade Algérois de Belcourt.
L'SG: Stade Guyotville.
L'USFA: Union Sportive Fort-de-l'Eau.
L'USMB: Union Sportive Musulmane Blida.

Calendriers de la Deuxième Division 

 Calendrier  div. Groupe A

 Calendrier  div. Groupe B

 Calendrier  div. Groupe C

Calendriers de la Troisième Division 
Le tirage au sort des compétitions de la Ligue d'Alger de football effectué le  au siège du Bureau de la LigueCette division de la Ligue d'Alger de football comportait cette saison vingt-quatre équipes réparties dans trois groupes nommés A, B et C. 

 Calendrier  div. Groupe A

  Division. Groupe B
Les clubs qui la constituent sont:
L'ASD: Association Sportive Dellys.
L'JSA: Jeunesse Sportive Alma.
L'JSMB: Jeunesse Sportive Maison-Blanche.
L'RCA: Riadha Club Arba.
L'USA: Union Sportive Aumale.
L'BAC: Bouïra Athlétique Club.
L'JSA: Jeunesse Sportive Azazga.
L'ASR: Association Sportive Rivet.
L'USP: Union Sportive Palestro.
L'RCF: Racing Club Fondouk.
L'GSR: Groupement Sportif Rovigo.
L'JSK: Jeunesse sportive de Kabylie.

 Calendrier  div. Groupe B

 Calendrier  div. Groupe C

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur

Palmarès de la Première Division 

 Match Barrage

L'USM Blida accède en Division d'Honneur en battant l'Union Sportive Blida (classé  en Division d'Honneur) en barrage de promotion (6-1 et 4-0).

Palmarès de la Deuxième Division 

 Classement  div. Groupe A

 Classement  div. Groupe B

 Classement  div. Groupe C

 Résultats Barrages de la  div.

 Classement Général de la  div.

Palmarès de la Troisième Division 

 Classement  div. Groupe A

 Classement  div. Groupe B

 Classement  div. Groupe C

 Résultats Barrages de la  div.

 Classement Général de la  div.

Compétitions de Jeunes

Championnats Juniors

Championnats Cadets

Championnat Minimes

Concours 

 Concours Jeune Footballeur

 Concours Plus Jeune Footballeur

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison 
Division d'Honneur
Equipes premières : Gallia Sports d'Alger
Equipes deuxième : Olympique d'Hussein-Dey
Equipes troisième : en suspend
Première Division
Equipes premières : Union Sportive Musulmane Blidéenne
Equipes deuxième : Union Sportive Musulmane Blidéenne
Deuxième Division
Equipes premières : Étoile Sportive de Zéralda
Equipes deuxième : Étoile Sportive de Zéralda
Troisième Division
Equipes premières : Croissant-Club Algérois
Equipes deuxième : Olympique Montplaisir-Ruisseau

Articles connexes 

 Coupe Forconi de football 1946-1947

 Championnat d'Afrique du Nord de football 1946-1947

 Coupe d'Afrique du Nord de football 1946-1947

 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie